Riebesel ist der Familienname folgender Personen:

 Annegrete Riebesel (* 1962), deutsche Glaskünstlerin, Grafikerin und Restauratorin
 Marielies Riebesel (1934–2015), deutsche Textilkünstlerin, Malerin und Grafikerin